Hebron ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. Es geht in der Tradition zurück auf einem im 12. Jahrhundert geschaffenen und wieder untergegangenen Bischofssitz in der gleichnamigen heutigen Stadt Hebron (Israel) (Bistum Hebron).

 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Belege 

 Titular Episcopal See of Hebron auf www.gcatholic.org
Apostolische Nachfolge – Titularsitze A (unvollständig!)

Einzelnachweise 

Hebron